Pfarrkirche Traunstein steht für:
 Stadtpfarrkirche St. Oswald (Traunstein), Traunstein in Bayern
 Pfarrkirche Bad Traunstein,  Hl. Georg, Bad Traunstein in Niederösterreich